Sven Andersson (1907–1981) válogatott svéd labdarúgó
 Sven Andersson (1910–1987) svéd politikus, külügyminiszter (1973–1976)
 Sven Andersson (1921) svéd gyorskorcsolyázó
 Sven Andersson (?) svéd motorversenyző
 Sven Andersson (1963) válogatott svéd labdarúgó